Маргарита Витальевна Шол (; род. 15 сентября 1988 года, Мариуполь, Донецкая область) — украинский бухгалтер, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Она окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета.

Шол работала бухгалтером в МКВ «Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского».

Доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 107 в списке. На время выборов: временно не работает, беспартийная. Проживает в городе Мариуполь Донецкой области.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, председатель подкомитета по вопросам развития базовых отраслей в агропромышленном комплексе.

Заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Латвийской Республикой.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ПГТУ
Бухгалтеры
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Женщины-политики Украины